Ping kan henvise til:

 Ping (it) - et netværksværktøj
 Ping (flod) - en flod i Kina
 Ping - en figur skabt af Storm P, se Peter og Ping
 Ping - et lydsignal udsendt gennem vand af sonar